NN est un sigle ou une abréviation pouvant signifier :
Netscape Navigator, navigateur web ;
Night Night (de l’anglais signifiant « nuit nuit »), pour souhaiter une bonne nuit en argot internet. Souvent à la fin d'une partie multijoueurs ;
Nomen nescio (du latin signifiant « je ne connais pas le nom »), pour désigner une personne inconnue ;
Les Nouvelles niçoises, journal publié à Nice ;
Nacht und Nebel (de l'allemand signifiant « nuit et brouillard »), pour désigner les déportés vers les camps de concentration, dans la langue du  ;
 Numéro national ou numéro d'identification du Registre national  (Belgique) ;
 Normalnull (littéralement « zéro normal », en allemand), le référent altimétrique en vigueur en Allemagne de 1879 à 1992 ;
 nn, en langage SMS, l'abréviation de « non ».

Nn est le nom de :
 nn, logiciel lecteur de nouvelles Usenet ;
 NN un film péruvien de Héctor Gálvez (2014) ;

nn est un code pouvant désigner :
 le nynorsk, une langue norvégienne, selon la norme ISO 639-alpha 1.

Sigle
Abréviation
Code